Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Zamora. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 49000.

 
Zamora